Adam Oppeln-Bronikowski (1714-1778) – generał wojsk saskich
 Adam Feliks Oppeln-Bronikowski (1758-1840) – polityk Królestwa Kongresowego
 Adam Bronikowski (ur. 1936) – dziennikarz telewizyjny
 Adam Bronikowski (ur. 1978) – polski wioślarz